Departament Central d'Intel·ligència (del seu nom en rus Главное Разведывательное Управление, transliterat Glàvnoie Razvédivatelnoie Upravlénie), servei d'intel·ligència militar de les Forces Armades de Rússia
 Gru també és el nom del protagonista de la pel·lícula d'animació Gru, el meu dolent preferit
 Gru també és l'abreviatura, segons la nomenclatura de Bayer, de la Constel·lació de la Grua
 GRU també és el codi IATA de l'Aeroport Internacional de São Paulo-Guarulhos, al Brasil
 gru també és el codi ISO 639-3 del soddo, llengua parlada a Etiòpia